Cempaka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cempaka, Tegal, by, 
 Cempaka, Plumbon, by, 
 Cempaka, Tangerang, by, 
 Cempaka, Lebak, by, 
 Cempaka, Talun, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar